Ilha Somerset pode designar:

 Ilha Somerset (Canadá) - ilha do Canadá
 Ilha Somerset (Bermudas) - ilha das Bermudas

Desambiguação